Op de 102e vrouweneditie van het US Open in 1988 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 29 augustus tot en met 11 september 1988.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters, Martina Navrátilová en Pam Shriver, bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als achtste geplaatste Amerikaanse duo Gigi Fernández en Robin White won het toernooi. In de finale versloegen zij het als twaalfde geplaatste koppel Patty Fendick en Jill Hetherington in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Fernández had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; White vijf.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren twee Belgische deelneemsters:
 Ann Devries speelde samen met de Nederlandse Nicole Jagerman – zij bereikten de tweede ronde.
 Sandra Wasserman en Iva Budařová (Tsjecho-Slowakije) wisten tijdens hun openingspartij het veertiende reekshoofd te verslaan – maar ook voor hen viel het doek na de tweede ronde.

Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Nicole Jagerman en de Belgische Ann Devries bereikten de tweede ronde.
 Carin Bakkum en Brenda Schultz verloren meteen hun openingspartij.
 Ook voor Ingelise Driehuis en Marcella Mesker was de eerste ronde het eindstation.
 Manon Bollegraf en Patricia Hy uit Hongkong konden eveneens na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1988